Flanders Indoor 2014 – halowy mityng lekkoatletyczny rozegrany 9 lutego 2014 w belgijskiej Gandawie. 

Zawody były piątą odsłoną prestiżowego cyklu IAAF Indoor Permit Meetings w sezonie 2014.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2014 w lekkoatletyce
Lekkoatletyka w Belgii
Sport w Gandawie